Рехингер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Рехингер, Карл (1867—1952) — австрийский ботаник.
 Рехингер, Карл Хайнц (1906—1998) — австрийский ботаник, профессор ботанической систематики и фитогеографии.